Belmondo:
 Jean-Paul Belmondo (1933–2021)
 Lionel Belmondo (* 1963)
 Paul Belmondo (* 1963)
 Stefania Belmondo (* 1969)
 Stéphane Belmondo (* 1967)

Nume de familie italiene